Obołoń, ukr. Оболонь
 Obołoń – dzielnica Kijowa, dawniej osobna miejscowość
 rejon obołoński – jeden z prawobrzeżnych rejonów Kijowa
 Obołoń – ukraińskie przedsiębiorstwo, największy browar na Ukrainie
 Obołoń – stacja metra w Kijowie
 Obołoń Kijów – ukraiński klub piłkarski istniejący w latach 1992–2013
 Obołoń Kijów – ukraiński klub piłkarski założony w 2013
 Obołoń Arena – stadion
 Krater Obołoń – krater uderzeniowy na Ukrainie
 Obołoń – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo